Une drag race est une compétition dans le sport de dragsters.

Drag race ou drag racer peut également faire référence à :

Divertissement 

 RuPaul's Drag Race, une série américaine de télé-réalité sur les drag queens.
 RuPaul's Drag Race: All Stars, une version de l'émission composée de toutes les stars.
 Drag Race Thailand, une version thaïlandaise de l'émission américaine.
 , une version chilienne de l'émission américaine
 RuPaul's Drag Race UK, une version britannique de l'émission américaine.
 Canada's Drag Race, une version canadienne de l'émission américaine.
 Drag Race Holland, une version néerlandaise de l'émission américaine.
 Drag Race España, une version espagnole de l'émission américaine.
 , une émission spéciale de Noël basée sur l'émission originale.
 Liste des candidates de RuPaul's Drag Race
 
 
 
 , une émission de compétition de MTV2 sur la construction d'une voiture de course.
 , une course de drag queens.

Musique 

 , un album de remix de l'album Champion de RuPaul.
 , une chanson instrumentale de 1976 du Doug Wood Band.

Jeux 

 Drag Race (jeu vidéo), un jeu d'arcade de 1977 par Kee Games.
 , un jeu vidéo de 1986.
 , un jeu flash de 2003 développé par Phantom Games.

Sport 

 , une forme de course de dragster qui se déroule sur l'eau plutôt que sur terre.